La Dormition de la Vierge est le titre de plusieurs œuvres :

 La Dormition de la Vierge, un tableau de Pieter Bruegel l'Ancien ;
 La Dormition de la Vierge, une icône réalisée au .